La Mancha hace referencia a varios artículos:

En España
La Mancha, región natural.
La Mancha (Ciudad Real), comarca de Ciudad Real.
La Mancha de Cuenca, comarca en la provincia de Cuenca.
La Mancha Húmeda, reserva de la biosfera. 
Castilla-La Mancha, comunidad autónoma.
Provincia de La Mancha, antigua provincia, oficial desde 1691 hasta 1833.
La Mancha (vino), denominación de origen para vinos procedentes de la zona vinícola de La Mancha.

Lugares en Francia
Mancha (Francia), departamento de Francia.
Canal de la Mancha, brazo de mar del océano Atlántico que separa Francia de Gran Bretaña.